AFRISO Sp. z o.o. – polskie przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem i dostarczaniem rozwiązań do instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Firma jest prekursorem w produkcji kompleksowych produktów z zakresu pomiaru, nadzoru i regulacji. 

Firma działając na zasadzie spółki typu joint-venture jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO z siedzibą główną znajdującą się w Güglingen w Badenii-Wirtembergii.

Historia 

Polskie przedsiębiorstwo powstało w 1997 roku jako AFRISO-Euro-Dynamika. Nazwę zmieniono w 2007 roku na AFRISO Sp. z o.o.

Pierwsze działania wiązały się ze sprzedażą automatycznych odpowietrzników, grup bezpieczeństwa do kotłów grzewczych oraz armatury do oleju opałowego. 

W 2001 roku rozpoczęła się dystrybucja na dużą skalę zaworów bezpieczeństwa, termostatów oraz zaworów mieszających. W kolejnych latach ofertę wzbogacano o kolejne rodziny produktów: zawory i urządzenia regulacyjne do instalacji grzewczych, grupy pompowe, urządzenia nadzorcze, analizatory spalin nowej generacji, pompy ciepła. 

Od roku 2006 System Zarządzania Jakością obowiązujący w AFRISO Sp. z o.o. posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2015. 

W 2017 roku, równo 20 lat od początku działalności AFRISO na polskim rynku, zaprezentowano nowość – zawory mieszające ARV ProClick® i siłowniki elektryczne ARM ProClick® z innowacyjnym rozwiązaniem montażu siłowników na zaworach.

Grupa AFRISO 
Grupa AFRISO nieprzerwanie od założenia w 1869 roku jest zarządzana przez członków rodziny Fritzów. Jej nazwa pochodzi od imienia i nazwiska założyciela Adalberta FRItz & SOhn. Skrót pierwotnie służył jako adres telegraficzny spółki powstałej w Turyngii. Region ten słynął z wyrobów ze szkła, dlatego też przez pierwsze pół wieku funkcjonowania firma koncentrowała się na produkowaniu szklanych termometrów oraz przyrządów medycznych i laboratoryjnych. 

W latach 20. XX wieku AFRISO zmieniło profil działalności i skupiło swoje wysiłki na produkcji manometrów, urządzeń do pomiaru ciśnienia krwi oraz regulatorów temperatury. Po II wojnie światowej zdecydowano się odbudować AFRISO w nowym miejscu. Początkowo firma mieściła się w Kleingartach, a następnie przeniesiono ją do Güglingen, gdzie AFRISO ma swoją siedzibę do dzisiaj.

Z początkiem lat 60. przedsiębiorstwo wkroczyło na rynki niemal wszystkich krajów Europy Zachodniej, w których rozpoczęły działalność firmy handlowe i zakłady produkcyjne AFRISO. Wraz z dynamicznym rozwojem zmianie uległa nazwa na AFRISO-EURO-INDEX. 

W 1972 roku wprowadzono na rynek pierwszy przenośny analizator spalin do kotłów grzewczych. Od tego momentu elektroniczne przyrządy pomiarowe są sukcesywnie doskonalone i stale obecne w ofercie produktowej AFRISO. 

Po przemianach politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, na początku lat 90. powstały oddziały Grupy AFRISO na Węgrzech, w Rumunii, Czechach, Polsce, Ukrainie, Rosji i Chinach.

W kolejnych latach Grupa przejmowała firmy o uzupełniającym profilu działania: 
 1996 – przejęcie firmy SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH – producenta przenośnych urządzeń pomiarowych,
 2012 – przejęcie firmy GAMPPER GmbH – producenta opatentowanych zaworów grzejnikowych i specjalisty w zakresie regulacji i równoważenia wodnych instalacji grzewczych, 
 2013 – przejęcie start-upu CODEATELIER GmbH – wytwórcę podsystemów inteligentnego budynku. 
 2019 – przejęcie firmy BELPARTS Group NV – pioniera w rozwoju komponentów do automatycznego sterowania systemami HVAC.

Grupa AFRISO obejmuje obecnie ponad 40 oddziałów i agencji działających w ponad 60-ciu krajach.

Prace badawcze 
Od początku prowadzonej działalności Grupa AFRISO w tym AFRISO Sp. z o.o. kładą nacisk na rozwój poszczególnych grup produktów. W ostatnich latach systematycznie prowadzone prace zaowocowały: 

opatentowanymi rozwiązaniami na: 
 automatyczny odpowietrznik ze zmodyfikowanym otworem odpowietrzającym (2011 rok)
 automatyczny odpowietrznik wyposażony w zmodyfikowany pływak (2013 rok)
 sygnalizator cieczy z bezbateryjnym przyciskiem radiowym (2018 rok)
 zawór mieszający trójdrogowy z nastawną wartością Kvs (2020 rok)

chronionymi wzorami przemysłowymi na: 
 siłownik elektryczny ARM (2011)
 siłownik elektryczny ARM ProClick (2017)
 czujnik systemu AFRISOhome (2013)
 termostat systemu AFRISOhome (2010, 2012)
 odpowietrznik z tworzywa (2012)
 zawór mieszający ARV (2011)
 zawór mieszający ARV ProClick (2021)
 zawór mieszający ATM (2011)
 zawór mieszający ATM nowej generacji (2015)

Nagrody 
AFRISO Sp. z o.o. jest laureatem osiemnastu kolejnych wyróżnień Gazela Biznesu dziennika gospodarczego Puls Biznesu, dwóch Super-Gazel, siedmiu Diamentów Forbesa oraz dwóch Kruszców Biznesu przyznawanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach. Ponadto produkty marki AFRISO były honorowane statuetką Złotego Instalatora.

Projekty specjalne 
Bryka Hydraulika – mobilne centrum szkoleniowe działające na terenie całej Polski. Uczestnikom prezentowane są rozwiązania dla instalacji z różnymi źródłami ciepła oraz ogrzewania podłogowego.

Mobilne Wsparcie Techniczne – usługa skierowana do instalatorów, którzy na miejscu inwestycji mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów posiadających niezbędne uprawnienia i profesjonalne narzędzia (kamera termowizyjna, analizator spalin, itp.). 

Filmy poradnikowe dla instalatorów – produkcje filmowe tłumaczące „krok po kroku” działanie urządzeń oraz sposoby montażu produktów. Materiały są regularnie publikowane na specjalistycznym kanale branżowym na YouTube.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona AFRISO Sp. z o.o.
 Strona internetowa projektu Bryka Hydraulika 
 Filmy poradnikowe AFRISO w serwisie YouTube

:Kategoria:Przedsiębiorstwa przemysłowe
:Kategoria:Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1997